Uggleberget kan syfta på:

 Ugglebergets naturreservat – ett naturområde i Töreboda kommun, Västra Götalands län
 Uggleberget, Göteborg – en gata i Göteborg

Se även
 Ugglebergen – en bergskedja i Sudeterna i sydvästra Polen